Die Saison 2005/06 der Oberliga Baden-Württemberg war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der SSV Reutlingen 05 mit vier Punkten Vorsprung auf den Heidenheimer SB.

In die Verbandsligen mussten der ASV Durlach, FV Lauda und SV Linx absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC 08 Villingen aus der Verbandsliga Südbaden, der 1. FC Pforzheim aus der Verbandsliga Baden sowie der SV Bonlanden aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der Bahlinger SC aus der Verbandsliga Südbaden.

Der Torschützenkönig wurde Andreas Mayer vom SSV Ulm 1846 mit 26 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die SpVgg Oberhausen, und Südbaden, der Bahlinger SC, setzten sich die Bahlinger durch und erreichten die zweite Runde. Die TSG Balingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreiche Bahlinger SC auf die TSG Balingen. Die Bahlinger setzten sich mit letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2005/06 bei kicker.de

2005
Fußballsaison 2005/06